Stora Holmsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Holmsjön, Småland, sjö i Vimmerby kommun,  (29,9 ha)
Stora Holmsjön, Östergötland, sjö i Norrköpings kommun,  (7,1 ha)
Stora Holmsjön (Stora Tuna socken, Dalarna), sjö i Borlänge kommun,  (29 ha)
Stora Holmsjön (Söderbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,  (42,4 ha)

Se även
Holmsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn